Aminosalicilna kiselina ima više značenja.

 3-Aminosalicilna kiselina, 
 4-Aminosalicilna kiselina
 5-Aminosalicilna kiselina, 
 6-Aminosalicilna kiselina

Салицилне киселине